Страх е български игрален филм от 2020 г. на режисьора Ивайло Христов. Филмът дебютира в България на 19 ноември 2021 година.

Това е българското предложение за Оскар за най-добър международен филм за 2021 година.

Сюжет 

В малко българско село покрай границата с Турция пристига бежанец от Мали, който предизвиква смут в местното население.

Hагради 

 Награда за най-добър пълнометражен филм от фестивала „Златна роза“ (Варна, 2020)
 Награда на публиката за най-добър филм от фестивала София Филм Фест, 2021 година

Източници

Външни препратки 
 
 

Български драми
Български филми от 2020 година
Български филми от 2021 година
Филми на Ивайло Христов